

Almanach
L'almanach Vermot est un almanach fondé par Joseph Vermot en 1886.

Patronyme

 Claude Antoine Simon Vermot (1759-1806), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Jean-Emmanuel Vermot-Desroches (1974-) est un auteur de bande dessinée français ;
 Marie-Sophie Vermot (1960-) est une femme de lettres française.